

Населені пункти 
 Фара — поселення в общині Костел, регіон Південно-Східна Словенія, Словенія.
 Фара — поселення в общині Блоке, Регіон Нотрансько-крашка, Словенія.

Персоналії 
 Фара — правитель Баварії.
 Мо Фара — британський легкоатлет, олімпійський чемпіон.
 Роберт Фара — колумбійський тенісист.

Техніка 
 Фара — сімейство російських портативних радіолокаційних станцій безперервного випромінювання.

Інше 
 Фара — джерело спрямованого світла, встановлений на транспортному засобі, призначений для освітлення навколишньої місцевості, дороги.
 Фара (храм) — старосвітське означення міського парафіяльного костелу, свідчення середньовічної традиції.

Див. також 

 Фарра